Miejscowości w USA:
 Ashburn – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Turner
 Ashburn – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Ashburn – census-designated place w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun